Иван Шемякин:
 Шемякин, Иван Васильевич (1877—1953) — русский тяжёлоатлет и цирковой артист, многократный чемпион мира по борьбе.
 Шемякин, Иван Дмитриевич (до 1446—после 1471) — сын Галицкого князя, Великого князя Московского Дмитрия Шемяки.